Nizina Naddunajska (Słowacja) 
 Nizina Naddunajska (Bułgaria) 
 Nizina Naddunajska (Bawaria)